Shanghai Masters 2007 je bil jakostni snooker turnir, ki je potekal od 6. do 12. avgusta 2007 v Shanghai Grand Stageu, Šanghaj, Ljudska republika Kitajska.

Turnir je osvojil Valižan Dominic Dale, ki je v finalu premagal Ryana Daya z izidom 10-6.

Vidnejši dogodki
 Ronnie O'Sullivan je dvoboj prvega kroga predal zaradi težav s hrbtom, ki so mu preprečile, da bi odpotoval na Kitajsko in igral.
 Matthew Stevens je v dvoboju drugega kroga proti Stephenu Maguireju že zaostajal z 0-4, a je nato dobil naslednjih 5 framov in slavil s 5-4.
 Dominic Dale si je po polovici turnirja pobarval lase na blond, potem ko je tako frizuro opazil v brivnici v Šanghaju.
 Dominic Dale je v finalu dobil 8 zaporednih framov in je tako slavil z izidom 10-6, čeprav je že zaostajal z 2-6.

Nagradni sklad

Zmagovalec: 48.000 £
Poraženec v finalu: 22.500 £
Polfinalist: 12.00 £
Četrtfinalist: 6.500 £
Zadnjih 16 tekmovalcev: 4.274 £
Zadnjih 32 tekmovalcev: 2.750 £
Zadnjih 48 tekmovalcev: 1.725 £
Zadnjih 64 tekmovalcev: 1.325 £

Najvišji niz kvalifikacij: 500 £
Najvišji niz glavnega dela turnirja: 2.000 £

Niz 147 točk kvalifikacij: 1.000 £
Niz 147 točk glavnega dela turnirja: 20.000 £

Skupaj: 250.000 £

Vir:

Wildcard krog
Uvodni dan turnirja so priredili wildcard krog, v katerem se je pomerilo 8 na jakostni lestvici najslabše uvrščenih kvalifikantov in 8 domačih igralcev amaterjev.

Končnica

| RD1-score24 = 5
| RD1-seed25 = 8
| RD1-team25 =  Stephen Hendry
| RD1-score25 = 5| RD1-seed26 =
| RD1-team26 =  Nigel Bond
| RD1-score26 = 2
| RD1-seed27 = 13
| RD1-team27 =  Stephen Lee
| RD1-score27 = 5
| RD1-seed28 =
| RD1-team28 =  Marco Fu
| RD1-score28 = 4
| RD1-seed29 = 9
| RD1-team29 =  Ding Junhui
| RD1-score29 = 5| RD1-seed30 =
| RD1-team30 =  Yu Delu
| RD1-score30 = 2
| RD1-seed31 = 2
| RD1-team31 =  Graeme Dott
| RD1-score31 = 5
| RD1-seed32 =
| RD1-team32 =  Michael Holt
| RD1-score32 = 4
| RD2-seed01 = 1
| RD2-team01 =  John Higgins
| RD2-score01 = 3
| RD2-seed02 = 11
| RD2-team02 =  Mark Selby
| RD2-score02 = 5| RD2-seed03 =
| RD2-team03 = {{nowrap| Stuart Bingham}}
| RD2-score03 = 5
| RD2-seed04 =
| RD2-team04 =  Stuart Pettman
| RD2-score04 = 4
| RD2-seed05 =
| RD2-team05 =  Dave Harold
| RD2-score05 = 5| RD2-seed06 = 15
| RD2-team06 =  Steve Davis
| RD2-score06 = 1
| RD2-seed07 =
| RD2-team07 =  Adrian Gunnell
| RD2-score07 = 1
| RD2-seed08 =
| RD2-team08 =  Dominic Dale
| RD2-score08 = 5
| RD2-seed09 =
| RD2-team09 =  Ian McCulloch
| RD2-score09 = 3
| RD2-seed10 = 16
| RD2-team10 =  Ryan Day
| RD2-score10 = 5| RD2-seed11 = 10
| RD2-team11 = 
| RD2-score11 = 4
| RD2-seed12 =
| RD2-team12 = {{nowrap| Matthew Stevens}}
| RD2-score12 = 5
| RD2-seed13 = 8
| RD2-team13 = 
| RD2-score13 = 3
| RD2-seed14 = 13
| RD2-team14 =  Stephen Lee
| RD2-score14 = 5| RD2-seed15 = 9
| RD2-team15 =  Ding Junhui
| RD2-score15 = 1
| RD2-seed16 = 2
| RD2-team16 =  Graeme Dott
| RD2-score16 = 5
| RD3-seed01 = 11
| RD3-team01 =  Mark Selby
| RD3-score01 = 5| RD3-seed02 =
| RD3-team02 = 
| RD3-score02 = 0
| RD3-seed03 =
| RD3-team03 =  Dave Harold
| RD3-score03 = 1
| RD3-seed04 =
| RD3-team04 = {{nowrap| Dominic Dale}}
| RD3-score04 = 5
| RD3-seed05 = 16
| RD3-team05 =  Ryan Day
| RD3-score05 = 5| RD3-seed06 =
| RD3-team06 = 
| RD3-score06 = 4
| RD3-seed07 = 13
| RD3-team07 =  Stephen Lee
| RD3-score07 = 4
| RD3-seed08 = 2
| RD3-team08 =  Graeme Dott
| RD3-score08 = 5
| RD4-seed01 = 11
| RD4-team01 = 
| RD4-score01 = 3
| RD4-seed02 =
| RD4-team02 =

Kvalifikacije
Kvalifikacije so potekale od 26. do 29. junija 2007 v Prestatynu, Wales.

Seznam nizov vsaj 100 točk

Kvalifikacije

140 Dave Harold
138 Fergal O'Brien
137 Barry Pinches
136 Patrick Wallace
136 David Roe
133 Ricky Walden
131 Alfred Burden
130 Scott MacKenzie
129, 101 Dominic Dale
128, 127 Supoj Saenla
127 Rory McLeod
123 David Gilbert
122 Robert Milkins

116 Tony Drago
115 Marco Fu
115, 103 Jamie Burnett
112 Adrian Gunnell
110 Matthew Stevens
110 Jimmy White
109, 101 David Gray
105, 103 Judd Trump
105 Jamie Cope
103 Joe Perry
103, 103 Michael Judge
102 Jamie O'Neill
101 Stuart Pettman

Glavni del turnirja
143, 127, 116, 102 Dominic Dale
133, 123 Ian McCulloch
131, 104 Mark Selby
126 Adrian Gunnell
124, 106 Stephen Maguire
115, 106, 105, 103 Ryan Day
108 Stuart Bingham
102 Michael Holt
101 Shaun Murphy

Viri

2007
2007 v snookerju